KFA steht für:
 KF Cargo, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kernforschungsanlage Jülich, jetzt Forschungszentrum Jülich
 Kleinfrakturierautomat, Rechenmaschine
 Kleinfeuerungsanlage, Feuerungsanlage für privaten Gebrauch oder Einsatz in kleinen Betrieben
 Kleinförderanlage, automatisches Transportsystem zur Beförderung von leichten Gütern bis ca. 50 kg in Gebäuden und Produktionsanlagen, siehe Schienenförderanlage
 Kommunaler Finanzausgleich, sichert in Deutschland den Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer kommunalen Selbstverwaltung 
 Korea Football Association, Fußballverband von Südkorea
 Korean Friendship Association, internationale Solidaritätsorganisation für die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea
 Körperfettanteil
 Kostenfestsetzungsantrag, Antrag auf gerichtliche Entscheidung über die Höhe von Gerichtskosten. Vergleiche hierzu auch: Kostenfestsetzungsbeschluss
 Kostenflächenart, im Rahmen der Kostenermittlung werden die Kosten von Hochbauten entsprechend ihrer Flächen und Nutzungsarten gegliedert
 Krankenfürsorgeanstalt, sogenannte dienstherrliche Einrichtungen im österreichischen Sozialversicherungssystem
 Kuwait Football Association, Fußballverband von Kuwait
 Kreisfußballausschuss, untere Organisationsebene im Thüringer Fußball-Verband

KfA steht für:
 Kammer für Außenhandel, ehemalige Organisation der am Warenexport beteiligten Betriebe und Organe der DDR

kfa steht für:
 Kodava (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung